Mače so lahko:
 Mače, Preddvor
 Mače, Krapinsko-zagorska županija